El término Siracusa puede referirse a:

 Siracusa, ciudad de Sicilia.
 Siracusa (Nueva York), ciudad de Estados Unidos.
 Provincia de Siracusa en Italia.
 U.S. Siracusa, equipo de fútbol de la ciudadanía de Siracusa (Italia).